DEQ steht für:
 Delivered Ex Quay (dt.: „frei ab Kai“), ehemalige maritime Lieferklausel nach Incoterms
 J. Lynn Helms Sevier County Airport (FAA-Code), Flughafen von De Queen, Sevier County, Arkansas

deq steht für:
 Dendi (ubangische Sprache) (ISO-639-3-Code), Dialekt im Ngbandi (Sprache)-Dialektkontinuum, eine der Adamaua-Ubangi-Sprachen in Afrika

Abkürzung